Юрий Евгеньевич Козин (род. 20 сентября 1948, Москва) — советский тяжелоатлет и тренер, чемпион СССР (1971), чемпион мира (1971), шестикратный рекордсмен мира в тяжёлом весе. Заслуженный мастер спорта СССР (1971). Заслуженный тренер РСФСР (1988). Спортивный судья всероссийской категории (2016). Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1971).

Биография 
Родился 20 сентября 1948 года в Москве. В детстве увлекался классической (греко-римской) борьбой, тренировался у известного советского борца Семёна Марушкина. В 1965 году начал заниматься тяжёлой атлетикой под руководством Владимира Пушкарёва, который работал с ним на протяжении всей его спортивной карьеры. Спустя два года выполнил норматив мастера спорта, затем стал чемпионом страны среди молодёжи и рекордсменом мира среди юниоров (25 июня 1968 года в Москве поднял 178 и 180 кг в толчке). Ему пришлось перейти из полутяжёлой в первую тяжёлую весовую категорию.

В 1971 году на чемпионате СССР, проходившем в рамках V Спартакиады народов СССР, установил мировой рекорд в жиме и завоевал золотую медаль по сумме упражнений. После этого успеха был включён в состав сборной СССР на чемпионате мира в Лиме, где также завоевал золотые медали в жиме и по сумме троеборья. На Олимпиаде в Мюнхене был запасным.

В 1977 году завершил свою спортивную карьеру. С 1977 по 1983 год работал в аппарате московского совета ДСО «Динамо». В 1983—1991 годах занимался тренерской деятельностью. Среди его наиболее известных учеников чемпион СССР и чемпион Европы Валерий Юров.

Спортивные результаты

Рекорды СССР

Примечания

Ссылки 
  
 
 Юрий Козин: Первую штангу точили в подвале

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в тяжёлой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Тренеры СССР по тяжёлой атлетике
Заслуженные тренеры РСФСР
Спортивные судьи России
Судьи всероссийской категории
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»